Vinterliggare kan syfta på: 

 Vinterliggare (fartyg) – ett fartyg som är avrustat och upplagt för vintern
 Vinterliggare (säsongsarbetare) – österbottniska säsongsarbetare i Sverige på 1500- till 1700-talet